Алекса́ндр Соро́ка:
 Сорока, Александр Назарьевич (1900—1963) — советский украинский хоровой дирижёр.
 Сорока, Александр Семёнович (1924—1983) — гвардии сержант на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.